Villeneuve-Loubet

 Émile François Loubet
 Charly Loubet
 Julien Loubet